Дудниково () — село,
Новоиванковский сельский совет,
Новониколаевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323683505. Население по переписи 2001 года составляло 226 человек.

Географическое положение 
Село Дудниково находится на расстоянии в 2 км от сёл Граничное, Алексеевка, Петропавловское и Каштановка.

Примечания